Polk County er navnet på 12 counties i USA, alle med undtagelse af 2 opkaldt efter den amerikanske præsident James Knox Polk:

 Polk County, Arkansas
 Polk County, Florida
 Polk County, Georgia
 Polk County, Iowa
 Polk County, Minnesota
 Polk County, Missouri, opkaldt efter Ezekiel Polk
 Polk County, Nebraska
 Polk County, North Carolina, opkaldt efter Col. William Polk
 Polk County, Oregon
 Polk County, Tennessee
 Polk County, Texas
 Polk County, Wisconsin
 Polk County er også navnet på et spil af Zora Neale Hurston